Chapelier peut référer à :
 Chapelier est une profession.
 Le Chapelier fou d'Alice au pays des merveilles et le Chapelier fou de Batman sont des personnages de fiction.
 Le « chapelier de fleurs » désignait au Moyen Âge le métier d'herbier.
 Annie Chapelier est une femme politique française.
 Isaac Le Chapelier était un homme politique français.
 Guy Chapellier est un comédien français.
 Les Fantômes du chapelier est un film de Claude Chabrol.
 La Loi Le Chapelier est une loi française de 1791 sur les rassemblements.

Homonymie de patronyme